Milenii: Mileniul al II-lea î.Hr. - Mileniul I î.Hr. - Mileniul I

Secole: Secolul al II-lea î.Hr. - Secolul I î.Hr. - Secolul I

Decenii: Anii 150 î.Hr. Anii 140 î.Hr. Anii 130 î.Hr. Anii 120 î.Hr. Anii 110 î.Hr. - Anii 100 î.Hr. - Anii 90 î.Hr. Anii 80 î.Hr. Anii 70 î.Hr. Anii 60 î.Hr. Anii 50 î.Hr. Anii 40 î.Hr.

Ani: 108 î.Hr. 107 î.Hr. 106 î.Hr. 105 î.Hr. 104 î.Hr. - 103 î.Hr. - 102 î.Hr. 101 î.Hr. 100 î.Hr. 99 î.Hr. 98 î.Hr.



Evenimente

Arte, științe, literatură și filozofie

Nașteri

Decese 

103 î.Hr.